Josef Vašíček (Havlíčkův Brod, 1980. szeptember 12. – Jaroszlavl, 2011. szeptember 7.) cseh profi jégkorongozó. A Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) centere volt, aki a 2011-es jaroszlavli légi katasztrófa áldozata lett csapatának többi tagjával együtt. Stanley-kupa győztes, junior és felnőtt világbajnok, KHL-ben ezüstérmes jégkorongozó.

Statisztikák

Jegyzetek

Források 

 Profil az eliteprospects.com oldalon

1980-ban született személyek
2011-ben elhunyt személyek
Cseh jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
A Carolina Hurricanes játékosai
A Nashville Predators játékosai
A New York Islanders játékosai
Cseh olimpikonok
Stanley-kupa-győztesek
Világbajnok jégkorongozók
Légi balesetben elhunyt személyek